Евгений Иванович Елин (род. 8 мая 1962, Ленинград) — российский политический деятель. Вице-губернатор Санкт-Петербурга по экономическим вопросам с 23 января 2019 года по 28 февраля 2021 года. Кандидат экономических наук. 

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации с 31 июля 2013 по 14 июля 2017. Исполняющий обязанности Министра экономического развития Российской Федерации с 15 по 30 ноября 2016..

Биография 
В 1985 году окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина.

В 1985−1990 годы работал на различных должностях в НИИ объединения «Электросила», Комитете ВЛКСМ ЛПЭО «Электросила», московском РК ВЛКСМ, Внешнеторговом объединении «Внешэнергомаш».

В 1991−1996 годы работал управляющим на Ленинградской фондовой бирже (с 1992 — ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»).

В 1996−2000 годы — генеральный директор ЗАО «Сбербанк Капитал», первый заместитель президента ОАО «Банк Санкт-Петербург».

В 2000−2004 годы — руководитель Департамента бюджетных кредитов и гарантий Министерства финансов Российской Федерации.

В 2004 году занимает должность генерального директора ООО «Строительная компания Бриз» (Санкт-Петербург). Затем работал первым заместителем генерального директора ОАО «Авиакомпания Сибирь» (Москва).

В июле 2007 года возглавил на 100 % принадлежащий городу «Технопарк Санкт-Петербурга», занимающийся строительством технопарка «Ингрия» стоимостью 30 млрд рублей.

В 2009 году перешёл на работу в Правительство Санкт-Петербурга председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

Не сработался с новым губернатором Георгием Полтавченко и в 2012 году перешел в правительство Ленинградской области, где занял пост вице-губернатора и председателя Комитета финансов.

31 июля 2013 года назначен заместителем Министра экономического развития Российской Федерации. В ранге заместителя министра курировал работу трёх департаментов: государственных целевых программ и капитальных вложений, развития сектора экономики и развития контрактной системы.

2 апреля 2016 года назначен официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц».

20 августа 2016 года назначен официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“».

15 ноября 2016 года в связи с увольнением с должности Алексея Улюкаева (по утрате доверия) назначен врио Министра экономического развития Российской Федерации.
14 июля 2017 года освобожден от должности заместителя Министра экономического развития по собственному желанию. 

В конце января 2019 года был утвержден вице-губернатором Санкт-Петербурга по экономике.  28 февраля 2021 года покинул пост.

Примечания 

Министры экономического развития Российской Федерации
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Вице-губернаторы Ленинградской области
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга